Sônia Machado de Azevedo (São Paulo, em ) é uma escritora, atriz e pesquisadora brasileira.

Graduou-se em Teatro pela Universidade de São Paulo, em 1972. Em seguida, fez o mestrado (1989) e o doutorado (2005) em Artes, também pela USP. Estudou Dança Moderna na Escola Arte do Movimento, em 1979.

Dedicou-se a estudar a teoria e prática teatral, publicando artigos em revistas especializadas. Escreveu também cerca de 20 peças, das quais 14 foram encenadas.

Obras publicadas
 2004 - O Papel do Corpo no Corpo do Ator (ensaio) - Ed. Perspectiva
 2007 - Odete Inventa o Mar (romance) - Ed. Perspectiva
 2010 - Pálidos Poentes (contos) - Casa do Novo Autor
 2016 - Campo Feito de Sonhos (ensaio) - Ed. Perspectiva
Trezentos e sessenta graus, as muitas mortes e vidas de Sofia. Ed. Lamparina Luminosa.

Obras para teatro
 Para meninos e gaivotas: um vôo rasante (2013)
 A invenção do mar (2009)
 A trajetória de Pedro (1999)
 Esquina Perigosa (1992)
 Onde canta o sabiá (1988)
 Mão na luva (1988)
 Mera coincidência (1987)
 Rumores de Província (1987)
 A invasão (1987)
 Senhora dos afogados (1987)
 O bardo (1987)
 Woyzeck e A Morte de Danton (1986)
 Rastro Atrás (1986)
 As troianas (1986)
 O Sheik Branco (1986)
 A cantora careca (1985)
 Ele era só o meu garoto (1985)
 De face prá luz (1985)
 Você acredita em OVNIs? (1985)
 Lena canta na solidão do mundo (1985)
 Se liga meu! (1985)
 Não se esqueçam de mim (1985)
 Igor, um internauta mucho loco (1985)
 O que é de gosto regala a vida (1985)
 O mistério dos ovos de páscoa (1983)
 Sonhos, só sonhos (1982)
 Canta um conto no ar (1982)
 A crise da mercadoria (1982)

Ligações externas
AZEVEDO, Sônia Machado de. Memória: criação e recepção nas artes da presença. São Paulo: Escola Superior de Artes Célia Helena - ESCH
ROMANO, Lúcia. O papel do corpo no corpo do ator, de Sônia Machado de Azevedo

Escritores do estado de São Paulo
Atrizes de São Paulo (estado)
Pesquisadores do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo